Прва лига Србије, из спонзорских разлога Моцарт Бет Прва лига (-{Mozzart Bet PrvaLiga}-), службено је име други степен лигашких фудбалских такмичења у Србији. Од сезоне 2013/14. лига броји 16 клубова. Прва лига Србије је формирана 29. јуна 2006. након распада заједничке државе Србије и Црне Горе и расформирања бивше Друге лиге СЦГ, а лигом управља фудбалски савез Србије. Виши степен такмичења је Суперлига Србије, а нижи Српска лига која има четири групе истог нивоа: Војводина, Београд, Запад и Исток.

Клубови у сезони 2022/23.

Победници свих првенстава

Укупна табела лиге 2006—2022. 
Стање након сезоне 2021/22. Клубови који се такмиче у сезони 2022/23. су подебљани.

НАПОМЕНА: У сезони 2018/19. такмичење у Првој лиги је било подељено на две фазе — прелиминарну (16 клубова, 30 кола, двокружни бод систем) и финалну (две групе по 8 клубова: плеј-оф и плеј-аут, 7 кола, једнокружни бод систем). Бодови освојени у прелиминарној фази су се половили пред почетак такмичења у финалној. У овој табели рачунат је укупан број бодова који су тимови освојили у току целе сезоне (без половљења бодова). Такође, учинак у утакмицама баража није урачунат у табелу.

Види још 
 Друга савезна лига СФР Југославије
 Друга лига СР Југославије

Спољашње везе 

 Званични сајт „Прве лиге Србије“ 
 Резултати и табеле „Прве лиге Србије“ www.srbijasport.net 
 Фудбалски савез Србије „Прва лига Србије“ www.fss.rs 

Прва лига Србије у фудбалу
Фудбалске лиге у Србији